Noltemeyer steht für

 Haus Noltemeyer ehemalige Ausspann-Wirtschaft in Hannover, Stadtteil Klein-Buchholz
 Noltemeyerbrücke, Brücke in Hannover im Verlauf der Podbielskistraße über den Mittellandkanal

Noltemeyer ist der Familienname folgender Personen:
 Stefan Noltemeyer, österreichischer Musikproduzent
 Werner G. Noltemeyer († 2015), deutscher Verleger